Євгенівська сільська рада — Донецька область, Великоновосілківський район
 Євгенівська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Євгенівська сільська рада — Коростенська округа, Барашівський район